Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2005 проводился в городе Андорра-ла-Велья (Андорра) c 18 по 22 октября 2005 года. Это был 1-й чемпионат Европы в данном виде соревнований. Все игры проводились на арене Canillo Ice Arena.

В турнире приняло участие 23 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Финляндии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд (в группе D — 5 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 8 лучших команд (по 2 лучших из группы) выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе в четвертьфиналах и полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Группа D 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейк 
  5 : 6

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2005
Международные спортивные соревнования в Андорре
Кёрлинг в Андорре
2005 год в Андорре
2005 год в кёрлинге
Октябрь 2005 года
кёрлинг